Seznam televizních seriálů Netflixu uvádí přehled televizních seriálů, které byly premiérově uvedeny na americké placené streamovací televizi Netflix.

Drama

Marvel Cinematic Universe

Komedie

Animované

Pro dospělé

Pro děti, mládež a rodinu

Anime

Cizojazyčné

Arabské

Dánské

Francouzské

Německé

Hindské

Italské

Japonské

Korejské

Čínské

Nizozemské

Norské

Polské

Portugalské

Španělské

Švédské

Tamilské

Thajské

Turecké

Další jazyky

Dokumentární pořady

Reality show

Varieté a talk show

Koprodukce 
Následující tabulka obsahuje seriály, které Netflix natočil za spolupráce s partnerem z jiné země.

Reality show Fuji Television

Pokračující 
Následující tabulka obsahuje seriály, které Netflix převzal, protože je původní stanice zrušila.

Reference 

 
Netflix